Triphora är ett släkte av snäckor. Triphora ingår i familjen Triphoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Triphora